Pedro Segura puede referirse a:

 Pedro Segura y Sáez, obispo español del , arzobispo de Toledo y de Sevilla;
 Pedro Pascual Segura, militar argentino del , gobernador de Mendoza;
 Pedro José Segura, político argentino del , gobernador de Catamarca;
 Pedro Arango Segura, futbolista español del .